Pudur (Tamil en Maleis voor "nieuw dorp") kan verwijzen naar de volgende Indiase plaatsen:

 Pudur (Erode) - in de deelstaat Tamil Nadu
 Pudur (Vikarabad) - in  de deelstaat Telangana
 Pudur (Ambattur) - in de deelstaat Tamil Nadu
 Pudur (Pudukkottai) - in de deelstaat Tamil Nadu
 Pudur (S) - in de deelstaat Tamil Nadu
 Pudur (Attappady) - in de deelstaat Kerala
 Pudur (Thoothukudi) - in de deelstaat Tamil Nadu
 V. Pudur - in de deelstaat Tamil Nadu